Peter Stuyvesant (ca. 1612-1672), een Nederlands koloniaal bestuurder
 Stuyvesant (New York), een plaats in de Verenigde Staten
 een sigarettenmerk van British American Tobacco
 Stuyvesant High School, een school in New York